Кианкиз:

 Кианкиз — река в Ставропольском крае и Республике Калмыкии, Россия.
 Кианкиз — село в Андроповском районе Ставропольского края.